Сезон 1929 – 30 в италианския футбол е първия официален на Серия А и първия без географски разделени дивизии. Първи шампион на това издание става АС Амброзиана – формиран от отборите на ФК Интер и УС Миланезе. Джузепе Меаца е първият и най-млад голмайстор на турнира (31 гола в 33 мача – неподобрен рекорд за дебют и до днес), а Арпад Вайшс, който тогава е на 34 г. – първия и най-млад треньор в историята на Серия А. Това е третото скудето в историята на Интер и първо под името Амброзиана.

Отбор 

 Треньор:  Арпад Вайшс
 Президент:  Оресте Симоноти

Срещи

Вижте също

Източници 

ФК Интер по сезон